Tytuł hrabiego FitzWilliam w parostwie Irlandii został kreowany w 1716 dla Williama FitzWilliama, 3. barona FitzWilliam
 Tytuł hrabiego FitzWilliam w parostwie Wielkiej Brytanii został kreowany w 1746 dla Williama FitzWilliama, 3. hrabiego FitzWilliam
 Dodatkowe tytuły:
 wicehrabia Milton (kreowany w parostwie Irlandii w 1716)
 baron FitzWilliam (kreowany w parostwie Irlandii w 1620)
 Tytułem grzecznościowym najstarszego syna hrabiego FitzWilliam był wicehrabia Milton

Lista parów 
Baronowie FitzWilliam 1. kreacji (parostwo Irlandii)
 1620–1644: William FitzWilliam, 1. baron FitzWilliam
 1644–1658: William FitzWilliam, 2. baron FitzWilliam
 1658–1719: William FitzWilliam 3. baron FitzWilliam

Hrabiowie FitzWilliam 1. kreacji (parostwo Irlandii)
 1716–1719: William FitzWilliam, 1. hrabia FitzWilliam
 1719–1728: John FitzWilliam, 2. hrabia FitzWilliam
 1728–1756: William FitzWilliam, 3. hrabia FitzWilliam, kreowany w 1746 r. 1. hrabią FitzWilliam w parostwie Wielkiej Brytanii
 1756–1833: William FitzWilliam, 4. i 2. hrabia FitzWilliam
 1833–1857: Charles William Wentworth-FitzWilliam, 5. i 3. hrabia FitzWilliam
 1857–1902: William Thomas Spencer Wentworth-FitzWilliam, 6. i 4. hrabia FitzWilliam
 1902–1943: William Charles de Meuron Wentworth-FitzWilliam, 7. i 5. hrabia FitzWilliam
 1943–1948: William Henry Lawrence Peter Wentworth-FitzWilliam, 8. i 6. hrabia FitzWilliam
 1948–1952: Eric Spencer Wentworth-FitzWilliam, 9. i 7 . hrabia FitzWilliam
 1952–1979: William Thomas George Wentworth-FitzWilliam, 10. i 8. hrabia FitzWilliam

Linki zewnętrzne 
 

Hrabiowie